Podróże TV – zlikwidowana polskojęzyczna komercyjna stacja telewizyjna, działająca w latach 2003-2008. Specjalizowała się w nadawaniu sponsorowanych programów ofert biur podróży (tzw. travelshopping).

Charakterystyka 
Na antenie stacji prezentowane były oferty spędzenia wakacji na całym świecie, filmami dotyczącymi wybranych miejsc wypoczynku, programy poradnikowe oraz wywiady. Widzowie za pośrednictwem telefonu mogli dokonywać rezerwacji wybranej wycieczki z oferty poprzez Telefoniczne Centrum Rezerwacji.

Po upadku jednego z właścicieli stacja z końcem września 2006 roku zawiesiła emisję programu. Od dnia 19 października 2006 roku inwestorem finansowym i właścicielem 100% udziałów PTV Production został fundusz inwestycyjny Carlson Capital Partners S.A. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W trakcie rozwoju stacja zmieniła formę prawną na spółkę akcyjną.

15 grudnia 2006 roku Podróże TV wznowiła emisję programu i nadawała go 24 godziny na dobę. Telewizja nadawana była FTA poprzez satelitę Hot Bird 8 do godz. 23:59, 31 grudnia 2008 roku. Od 1 stycznia 2009 roku działalność przeniesiono na portal internetowy.

Zobacz też 
 Media w Toruniu
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Podróże TV
 Capital Partners S.A.

Media w Toruniu
Nieistniejące polskojęzyczne stacje telewizyjne